Mörksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mörksjön, Småland, sjö i Hultsfreds kommun,  (27,5 ha)
Mörksjön, Västergötland, sjö i Tranemo kommun,  (9,13 ha)
Mörksjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,

Se även
Mörkasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn